Fray Luis Beltrán puede referirse a:

 Luis Beltrán, fraile argentino de la orden de los franciscanos;
 Fray Luis Beltrán, localidad de la provincia de Santa Fe, Argentina;
 Fray Luis Beltrán, localidad de la provincia de Mendoza, Argentina; o
 Fray Luis Beltrán (buque), también denominado «Eva Perón», buque tanque de la empresa petrolera estatal argentina YPF.

de:Fray Luis Beltrán